Renno ist der Name von

Orten:
 Gemeinde Renno auf Korsika

Personen:
 Friedhelm Renno (1940–2023), deutscher Fußballspieler
 Georg Renno (1907–1997), deutscher Arzt (Tötungsanstalt Hartheim)
 René Renno (* 1979), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Reno